Проспект Маннергейма (, ) — одна з головних вулиць Гельсінкі, столиці Фінляндії. Попередником проспекту був старовинний тракт, що сполучав Гельсінкі з колишньою столицею Фінляндії — Турку. У 1942 році розташований на цьому місці проспект Турку був перейменований на честь 75-річчя маршала Карла Густава Маннергейма.

Свій початок проспект Маннергейма бере в центрі Гельсінкі від Шильнадської площі біля Шведського театру та крамниці Стокманн. Потім вулиця проходить декілька районів міста, і вже за межами Гельсінкі стає магістраллю, що веде до міст Гямеенлінна і Тампере. Серед будівель, розташованих на проспекті або його околицях виділяються: Будинок парламенту (Едускунта), поштамт Гельсінкі, музей сучасного мистецтва Кіасма, Концертний зал «Фінляндія», Національний музей і будівля Фінської національної опери. На проспекті встановлена відома скульптура «Три ковалі» (роботи Фелікса Нюлунда), а також кінна статуя Маннергейма перед музеєм Кіасма.

Примітки

Вулиці Гельсінкі
Проспекти